Gigi’s Recovery — второй студийный альбом ирландской постпанк-группы , вышедший 20 января 2023 года на их собственном лейбле Human Season. Продюсером был John Congleton. Альбом возглавил ирландский хит-парад.

Об альбоме 
Ведущий сингл «Only Good Things» вышел 20 июля 2022 года. Позднее также были выпущены в преддверии выхода альбома ещё три сингла, «A Thousand Lives», «Ethel» и «Return My Head».

Отзывы 

Gigi’s Recovery получил оценку 85 из 100 на основе 11 отзывов критиков на агрегаторе рецензий Metacritic, что означает «всеобщее признание».

Список треков

Чарты

Примечания

Ссылки 
 The Murder Capital — Only Good Things (Official Video)
 The Murder Capital — A Thousand Lives (Official Video)

Альбомы постпанка